Pablo Cuevas era o atual bicampeão e defendeu com êxito seu título contra Albert Ramos Viñolas, derrotando-o na final por 2 sets a 1, com parciais de 6–7(3–7), 6–4, 6–4.

Cabeças de chave

Os quatro melhores cabeças de chave recebem um bye para a segunda rodada.

Chave

Finais

Metade superior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinals

| RD1-seed03=
| RD1-team03= H Zeballos
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=63
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= J Souza
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= R Dutra Silva
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Giannessi
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= M Cecchinato
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= F Fognini
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= F Bagnis
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= D Lajović
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= G Melzer
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=77
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=63
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= T Bellucci
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= D Schwartzman
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= J Souza
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= A Giannessi
| RD2-score03-1=6<sup>1
| RD2-score03-2=6<sup>3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= F Fognini
| RD2-score04-1=7<sup>7
| RD2-score04-2=7<sup>7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= P Cuevas
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= F Bagnis
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= G Melzer
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= D Schwartzman
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7<sup>7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= F Fognini
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=6<sup>1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= P Cuevas
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= D Schwartzman
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6<sup>2
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= P Cuevas
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=7<sup>7
| RD4-score02-3=
}}

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinals

| RD1-seed01=7
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= J Kovalík
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6<sup>5
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= A Santillan
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=SE
| RD1-team04= C Ruud
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Í Cervantes
| RD1-score05-1=6<sup>6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= R Olivo
| RD1-score06-1=7<sup>8
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= C Berlocq
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= T Monteiro
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= G Pella
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= G Clezar
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= G Elias
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= O Luz
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= F Delbonis
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=SE
| RD2-team02= C Ruud
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= R Olivo
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= J Sousa 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= C Berlocq
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= G Pella
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= G Elias
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6<sup>5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7<sup>7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= F Delbonis
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= J Sousa 
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= G Pella
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= J Sousa 
| RD4-score01-1=7<sup>7
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Qualificatória

Cabeças de chave

Qualificados

Chave qualificatória

Primeira fase

Segunda fase

Terceira fase

Quarta fase

Ligações externas
 Chave principal
 Chave qualificatória

S